Grumo puede referirse a:

 Grumo, penacho o florón más o menos abierto que se coloca en los ápices de los gabletes, pináculos y agujas del estilo gótico.
 Grumo Appula, localidad italiana de la provincia de Bari, región de Puglia. 
 Grumo Nevano, municipio italiano localizado en la Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania.